Tauá, comune dello stato di Ceará in Brasile.
 Tauá, quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile.